Барпета:

 Барпета — город в западной части штата Ассам, Индия.
 Барпета — округ в индийском штате Ассам.